Rückblick steht für:

Rückblick, Element beim Nivellement 
 Rückblick, Rückschau, „Retrospektive“

sowie für:
 Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887, ein Roman von Edward Bellamy